HS Limnos kan verwijzen naar een van drie schepen van de Griekse marine. De schepen zijn vernoemd naar het Griekse eiland Limnos, dat tijdens de Balkanoorlog (1912-1913) als voorpost van de Griekse marine functioneerde.
 HS Limnos (1914) (Ex USS Mississippi), een Grieks slagschip van de New Mexicoklasse (Kilkisklass).
 HS Limnos (1943) (Ex USS LST36), een Grieks landingsvaartuig voor tanks.
 HS Limnos (1982), een Grieks fregat van de Kortenaerklasse.